Гратинский — фамилия:

 Гратинский, Андрей Карлович — Георгиевский кавалер, майор.
 Гратинский, Михаил Андреевич (1770—1828) — протоиерей Русской православной церкви, полковой священник Кавалергардского полка.